RSC (Roll Stability Control) – system zapobiegający przewróceniu się pojazdu
 RSC – polski zespół muzyczny
 RSC – pierwszy album zespołu RSC
 RSC – drugi album zespołu RSC
 RCS Mle 1917  – francuski karabin z I wojny światowej
 RSC – skrót od Royal Sporting Club, zobacz: Royal Sporting Club Anderlecht, Royal Charleroi
Sporting Club
 Radio RSC
 RSC - w boksie: Refferre stop contest (Sędzia przerywa zawody - najczęściej z powodu kontuzji jednego z zawodników)